Amini (kemija), kemijski spojevi
 Amini (prezime), arapsko prezime, od imena Amin
 Amini (otok), otok u Indiji
 Amini (grad), grad u Indiji, na istoimenom otoku